

Geografia
 Cervaro – corso d'acqua nelle province di Avellino e Foggia
 Valle del Cervaro – valle fluviale compresa fra la Campania e la Puglia.
 Cervaro – comune nella provincia di Frosinone
 Stazione di Fontanarosa-Cervaro – stazione ferroviaria posta sulla linea Roma-Cassino-Napoli
 Cervaro (anche Cervaro Scalo o Borgo Cervaro) – frazione di Foggia
 Stazione di Cervaro – stazione ferroviaria alla confluenza tra le linee Napoli-Foggia e Foggia-Potenza
 Cervaro – frazione di Crognaleto, in provincia di Teramo
 Cervaro – frazione del comune di Lagonegro, in provincia di Potenza
 Cervaro – località del comune di Fornelli, in provincia di Isernia
 Cervaro – località del comune di Cerveteri, nell'area della città metropolitana di Roma Capitale
 Cervaro – località del comune di Quiliano, in provincia di Savona
 Monte Cervaro – monte sito in Basilicata
 Monte Cervaro – monte laziale nel territorio di Terracina
 Monte Cervaro – monte sito in provincia di Isernia
 Monte Cervaro – monte sloveno al confine con l'Italia
 Scoglio del Cervaro – isola della Calabria, nel mare Ionio

Altro
 Cervaro – cultivar italiana di frumento
 Cervaro della Sala – vino italiano prodotto in Umbria

Pagine correlate

 Cervara